Friedrich Knust ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Knust (Architekt) (auch Fritz Knust; 1848–nach 1889), deutscher Architekt
 Friedrich Heinrich Knust (auch Fridericus H. Knust; 1810–1841), deutscher Historiker und Philologe